West Renfrewshire steht für:

 West Renfrewshire (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 West Renfrewshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus